Stade 1er Novembre 1954 (Batina)
 Stade 1er Novembre 1954 (Tizi Wuzu)